ТЧ-6 — электродепо:
 Выборгское депо Петербургского метрополитена.
 Планерное депо Московского метрополитена.